Quinn steht für:

 Quinn (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Quinn (Vorname) – zu Namensträgern des Vornamens siehe dort
 Quinn (fußballspielende Person) (geb. Rebecca Catherine Quinn; * 1995), kanadische nichtbinäre Person, die Fußball spielt

Quinn steht für folgende geographischen Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Quinn (Arkansas)
 Quinn (Kentucky)
 Quinn (Montana)
 Quinn (South Dakota) im Pennington County

in Australien:
 Mount Quinn, Berg im Northern Territory

in Antarktika:
 Quinn Gully, Schlucht im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:

 Dr. Quinn – Ärztin aus Leidenschaft, US-amerikanische Fernsehserie (1993 bis 1998)
 Harley Quinn, Comicfigur
 Harley Quinn (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (ab 2019)
 Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn, US-amerikanischer Film von Cathy Yan (2020)
 Mighty Quinn, Lied von Bob Dylan (1967)
 Quin, Ort im County Clare, Irland
 Gwinn